Les Fleurs du Mal steht für folgende Werke:

 Les Fleurs du Mal, einen Gedichtband von Charles Baudelaire
 Les Fleurs du Mal (Sopor-Aeternus-Album), ein Album der Band Sopor Aeternus
 Les Fleurs du Mal (Therion-Album), ein Album der Band Therion
 Originaltitel des Filmes Die Blume des Bösen, eines französischen Spielfilms aus dem Jahr 2003 unter der Regie von Claude Chabrol